Londýn může být:

 Londýn – hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
 Londýn (hrabství) – dřívější anglické administrativní a ceremoniální hrabství
 Londýn (hudebník) – přezdívka undergroundového kytaristy Zdeňka Vokatého
 místní části (v němčině společně zvané London) obce Rapšach v okrese Jindřichův Hradec jihovýchodně od obdobně cizokrajně pojmenovaných Nového Yorku (německy Newyork) a Paříže (německy Paris):
 osada Malý Londýn, neb Malý London
 osada Velký Londýn, či Velký London

Související články 
 London